Загуста́й — топоним в России.

Населённые пункты 
 Загустай — село в Кижингинском районе Бурятии.
 Загустай — пристанционный посёлок в Селенгинском районе Бурятии.

Река 
 Загустай — река в Селенгинском районе Бурятии, впадает в Гусиное озеро.

Другое 
 Загустай — железнодорожная станция Восточно-Сибирской железной дороги в Селенгинском районе Бурятии.